Däniker ist der Familienname folgender Personen:

 Gustav Däniker (1896–1947), Schweizer Generalstabsoffizier
 Gustav Däniker (Divisionär) (1928–2000), Schweizer Militärpublizist
 Albert Ulrich Däniker (1894–1957), Schweizer Botaniker

Siehe auch:
 Däniken (Begriffsklärung)